Bataille de Kōnodai (1538)
 Bataille de Kōnodai (1564)